Тас-Юрях () — село в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) России. Административный центр и единственный населённый пункт Ботуобуйинского наслега.

География 
Село находится в западной части Якутии, в пределах Верхневилюйского плато, на левом берегу реки Тас-Юрях, к востоку от реки Улахан-Ботуобуя, на расстоянии 157 километров от города Мирный, административного центра района. Абсолютная высота — 310 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца составляет −65 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца — 37 °C..
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49 %, женщины — соответственно 51 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 79 % из 566 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц и трёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Мирнинского района